Ю́рий Васи́льевич Белы́х (род. 30 сентября 1941, с. Николаевка, Ивантеевский район, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, глава администрации Саратовской области в 1992–1996 годах, член Совета Федерации в 1994–1996 годах.

Биография 
Родился 30 сентября 1941 в селе Николаевка Ивантеевского района Саратовской области в семье служащих, русский.

После окончания школы поступил в Саратовское техническое училище № 1, окончил его по специальности «токарь по металлу». В 1967 окончил Саратовский сельскохозяйственный институт имени Н. И. Вавилова по специальности «учёный-агроном».

С 1960 по 1962 — токарь предприятия п/я 122 (Саратов). В 1965 был направлен в совхоз «Бартеневский» на должность главного агронома.

С 1973 по 1974 — председатель колхоза «имени Н. К. Крупской» Татищевского района.

С 1974 по 1983 — директор совхоза «Лесной», а с 1983 по 1985 — начальник управления совхозов Татищевского района.

С сентября 1985 по февраль 1992 — директор Дубковской птицефабрики Саратовского района.

До августа 1991 — член КПСС.

Народный депутат Российской Федерации (март 1990—1993). Лишён мандата за неявку на X чрезвычайный съезд.

Указом президента России Б. Ельцина от 25 февраля 1992 был назначен исполняющим обязанности главы администрации Саратовской области, а 30 июня того же года — главой администрации. Возглавлял администрацию до 21 февраля 1996, когда был освобождён от занимаемой должности с формулировкой «за грубые нарушения трудовых прав граждан, выразившиеся в нецелевом использовании средств, выделенных из федерального бюджета и предназначенных для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, иных социальных выплат».

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 11 января 1994 по 10 апреля 1996, являлся членом Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1 июня 1993) — за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд

Ссылки 
 Белых Юрий Васильевич
 Депутаты СФ РФ

Примечания 

Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Народные депутаты России
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Губернаторы Саратовской области
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»